Кожанов — русская фамилия и название населённых пунктов в России.

Известные носители 
 
 Кожанов, Денис Станиславович (род. 1987) — украинский футболист.
 Кожанов, Иван Кузьмич (1897—1938) — советский военно-морской деятель, флагман флота 2-го ранга.
 
 Кожанов, Николай Павлович (1909—1956) — Герой Советского Союза.
 Кожанов, Олег Геннадьевич (род. 1987) — российский футболист.
 Кожанов, Оралбек Кожанович — председатель Павлодарского облисполкома.
 Кожанов, Пётр Павлович (1917—1943) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Кожанов, Сергей Леонидович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Кожанов, Султанбек (1894—1938) — казахский советский общественно-политический и государственный деятель, учёный, публицист, редактор.

Кожанова 
 Кожанова, Варвара Ивановна (1910—?) — передовик сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза имени Крупской Панинского района Воронежской области. Герой Социалистического Труда.
 Кожанова, Ирина Андреевна (род. 1987) — российский политик, член Совета Федерации.

Населённые пункты 
 Кожанов — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Кожанов — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.

См. также